Да́ховский отряд — военное формирование Императорской армии России, участвовавшее в Кавказской войне.

Военные действия

Даховский отряд был создан с целью окончательного завоевания территории Западного Кавказа и очистки данной территории от местного населения адыгов.Даховский отряд был одним из нескольких крупных соединений русской армии завершавших завоевание Западного Кавказа.Части отряда принимали активное участие в военных действиях против черкесов.Войска отряда выжигали черкесские селения в предгорьях и горах,уничтожали посевы,сады,запасы продовольствия,фураж,угоняли скот,рубили просеки и т.д.
 
Своё название Даховский отряд получил  летом 1862 года, noсле занятия долины общества Дахо, являвшегося ключом к завоеванию самой трудной части Западного Кавказа — наиболее возвышенного и сурового пространства по обеим сторонам водораздельного хребта, oт верховьев реки Пшиш к востоку. Отряд сохранял это название по особому ходатайству начальника до его роспуска. В период времени от занятия Дахо до наступления на южные склоны Кавказского хребта, отряд занимался очисткою части упомянутого пространства по северную сторону водораздельного хребта, действуя главным образом против верхних абадзехов.

Командование отряда 
Начальник отряда — генерал-майор Гейман
квартирмейстер отряда генерального штаба капитан Духовской 
дежурный штаб офицер капитан Тимофеев

Состав отряда 
Отряд состоял из 11 1/2 батальонов и имел 6  горных орудий.

3-я рота кавказского саперного № 2-го батальона — штабс-капитан Бирюков
1-й батальон Севастопольского полка и при нем 5-я стрелковая рота — командир подполковник Дове
2-й батальон Севастопольского полка — командир майор Калинин
3-й батальон Севастопольского полка — командир подполковник Лутохин
1-й батальон Кубанского полка — командир майор Эльснер
21-й стрелковый батальон — командующий капитан Пригара
сводно-линейный стрелковый № 3-го батальон — командир подполковник Клюки-фон-Клугенау
1-й батальон Черноморского полка — командир майор Кременецкий
2-й батальон Черноморского полка — командир майор Попов-Азотов
1-й батальон Таманского полка — командующий штабс-капитан Аристов
2-й батальон Таманского полка — командир майор Подрез. Оба батальона Таманского полка состояли под начальством командира полка полковника Габаева. 
1-й батальон Бакинского полка — командующий капитан Меркульев
6 орудий горной батареи 19-й артиллерийской бригады — командир батареи полковник Казиков.

См. также 
Дах (река)
Даховская

Примечания

Ссылки 
 Духовской Сергий. Материалы для описания войны на Западном Кавказе. Даховский отряд на южном склоне Кавказских гор в 1864 году. — СПб.: Тип. Департамента уделов, 1864. Текст воспроизведен по изданию: // Военный сборник. № 12. 1864.

Кавказская война
Воинские формирования Российской империи